Portugal
 Vila Flor — município do distrito de Bragança
 Vila Flor e Nabo — freguesia de Vila Flor
 Vila Flor (freguesia) — antiga freguesia de Vila Flor
 Vila Flor Sport Clube — de Vila Flor
 Vila Flor (Nisa) —  povoação e antiga freguesia do município de Nisa
 Centro Cultural Vila Flor — espaço cultural de Guimarães Portugal.

Brasil
 Vila Flor (Rio Grande do Norte) — município

Ver também 
 Vilaflor de Chasna — município da ilha de Tenerife, Canárias, Espanha

Desambiguações de topônimos